Med RTL kan avses: 

 RTL Group, europeisk mediakoncern
 RTL Television, tysk TV-kanal som ingår i RTL Group
 RTL (Frankrike), fransk radiostation
 RTL (Luxemburg), Luxemburgs nationella TV-bolag 
 Resistor-transistor logic, en elektronisk krets
 Radio- och TV-lagen –  lag i Sverige som reglerar sändning av TV-program och ljudradio
 Register Transfer Language – abstrakt sätt att beskriva lågnivåberäkningar i datorer.
 RTL – språket skrivs fraan höger till vänster, från engelska right-to-left, se Skrivriktning